Vokurka může být:

Příjmení Vokurka nosí více různých osobností:

 Jan Vokurka (* 1953) – český lékař
 Jiří Vokurka (* 1950) – český ilustrátor a knižní grafik
 Martin Vokurka (* 1962) – český lékař a patologický fyziolog

Jiný význam
 okurka v obecné češtině